Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија II 2005. је хокејашки турнир који се одржава под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ).

Такмичење

Група А 
Мечеви групе А играли су се у Загребу (Хрватска).

 
 се пласирала у Дивизију I

 је испала у Дивизију III.

Група Б 
Мечеви групе Б играли су се у Београду (Србија и Црна Гора).

 
 се пласирао у Дивизију I

 је испао у Дивизију III.

Види још 
 Хокеј на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2005.
 Светско првенство у хокеју на леду 2005 — Дивизија I
 Светско првенство у хокеју на леду 2005 — Дивизија III

Референце

Спољашње везе 

Резултати и статистика на званичном сајту ИИХФ-а

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Хрватској
Хокеј на леду у Србији
Хокеј на леду у 2005.
Спорт у 2005.